Don Giovanni se poate referi la:

 Muzică
 1787 Don Giovanni operă de Wolfgang Amadeus Mozart

 Film
 1955 Don Giovanni, regia Walter Kolm-Veltée, cu Cesare Danova, Josef Meinrad, Evelyn Cormand 

 1979 Don Giovanni'' regia Joseph Losey, cu Ruggero Raimondi, John Macurdy